Martinický potok je jméno, které nese několik vodních toků:

 Martinický potok (přítok Krounky) – pravostranný přítok Krounky v okrese Chrudim
 Martinický potok (přítok Novodvorského potoka) – pravostranný přítok Novodvorského potoka v okrese Příbram
 Martinický potok (přítok Želivky) – levostranný přítok Želivky v okresech Benešov a Pelhřimov